Militärgeschichte ist:
 Militärgeschichte, die Dokumentation und Erforschung von Militärthemen
 Militärgeschichte (DDR-Zeitschrift), DDR-Zeitschrift (1962–1990)
 Militärgeschichte (Zeitschrift, Bundeswehr), Zeitschrift der Bundeswehr (seit 1986)

Siehe auch:
 Krieg#Geschichte, zur Kriegsgeschichte